Копала () — муниципалитет в Мексике, штат Герреро, с административным центром в одноимённом города. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 13 636 человек.

Общие сведения 
Название Copala с языка науатль можно перевести как место изобилия копала.

Площадь муниципалитета равна 297 км², что составляет 0,5 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами Герреро: на севере с Куаутепеком, на востоке с Маркелией, и на западе с Флоренсио-Вильярреалем, а также с юга омывается водами Тихого океана.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1850 году, в его состав входит 33 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 56,9 %, промышленность и строительство — 11,5 %, сфера обслуживания и туризма — 30,5 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 96,2 %;
 водоснабжение: 88,8 %;
 водоотведение: 71,6 %.

Туризм 

Основные достопримечательности:
 церковь Сан-Хопе, построенная в колониальный период;
 археологическая зона Салина, где найдены керамические фигурки;
 пляжи на побережье Тихого океана.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Герреро
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Герреро